Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1970 года () прошёл в городе Апелдорн с 21 марта по 4 апреля.

 — Тон Сейбрандс

 — Харм Вирсма

 — Франк Дрост, Герт ван Дейк.

Ход турнира 
За два тура до завершения Чемпионата Харм Вирсма отставал от лидера Тона Сейбрандса на четыре очка. Такой отрыв можно было преодолеть лишь математически: при двух поражениях Сейбрандса и двух побед Вирсмы, включая их личный поединок в последнем, 11-м, туре. В итоге, действующий чемпион страны Сейбрандс вновь выиграл национальный титул.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1970 год в шашках
Спортивные соревнования в Апелдорне
Март 1970 года
Апрель 1970 года
Спорт в Нидерландах в 1970 году